Цюрихские протоколы — двусторонние соглашения, подписанные 10 октября 2009 года Арменией и Турцией, которые предусматривают начало процесса нормализации отношений между двумя странами. Соглашение, которое позже оказалось безрезультативным, было заключено при посредничестве США, России и Франции.

10 октября 2009 года министры иностранных дел обеих стран Ахмет Давутоглу и Эдвард Налбандян подписали в Цюрихе два протокола на церемонии, на которых также присутствовали госсекретарь США Хиллари Клинтон, Верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана, министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Для вступления в силу данный протокол должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. Пытаясь развести вопросы, протоколы не упоминали армяно-азербайджанский конфликт, а также в них не указан крайний срок ратификации.

12 января 2010 года Конституционный суд Армении признал армяно-турецкие протоколы соответствующими конституции страны, что стало поводом для турецкого правительства поводом отказаться от данных соглашений.

В феврале 2015 года армянская сторона отозвала протоколы парламента, сославшись на отсутствие политической воли у турецкой стороны. Затем, в декабре 2017 года, сославшись на отсутствие шагов со стороны Турции, армянская сторона пообещала объявить их недействительными, и 1 марта 2018 года президент Армении Серж Саргсян подписал указ об их денонсации.

Несмотря на горечь, вызванную затягиванием процесса нормализации, некоторые авторы считают, что Цюрихские протоколы могут по-прежнему стать путём к нормализации армяно-турецких отношений.

Предыстория

Объявление предварительной дорожной карты 
22 апреля 2009 года было объявлено, что дипломатические переговоры на высоком уровне, ведущиеся в Швейцарии с 2007 года, достигли ощутимого прогресса и взаимопонимания» и что "определена дорожная карта для нормализации дипломатических отношений между двумя странами, хотя официальный текст ещё не подписан. В официальном заявлении на следующий день премьер-министр Турции Реджеп Таиип Эрдоган подтвердил, что когда все станет конкретным, будет подписано соглашение. Такого текста пока нет; есть предварительная договоренность. Это означает, что у нас есть непрерывный процесс. Вот что мы подразумеваем под расписанием ".

Реакция на предварительную дорожную карту 
Партия «Дашнакцутюн» отреагировала на это заявление на закрытом заседании 26 апреля 2009 года решением отозвать своих 16 депутатов, занимавших три министерства в правительстве Армении, из коалиционного правительства. Хотя президент Армении Серж Сергсян заявил, что не было достигнуто никаких уступок и что подробности будут обнародованы, руководитель бюро партии Дашнакцутюн по политическим вопросам  заявил, что партия считает себя обманутой, поскольку не была заранее проинформирована о соглашении и что отказ от территориальных претензий Армении, которые, как сообщается, являются частью соглашения, были бы неприемлемо радикальным изменением во внешней политике страны.

После 7 мая Минская группа ОБСЕ при посредничестве мирного саммита между президентом Армении Саргсяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции  в Праге, в кулуарах конференции Восточного партнёрства, в результате которого не было серьёзных прогресса. Президент Турции Гюль отдельно встретился с двумя лидерами, чтобы предложить четырёхсторонние переговоры по конфликту с участием России во время их следующей встречи на Петербургском международном экономическом форуме

Вице-спикер парламента Армении Самвел Никоян поприветствовал группу прибывших турецких журналистов, заявив: "Приятно, что вы здесь, чтобы наладить связи между журналистами двух стран. Есть связи между народами. И я бы хотел, чтобы между двумя парламентами были связи « Однако журналистам, которые участвовали в проекте диалога между журналистами Турции и Армении Международного фонда Гранта Динка, впоследствии было отказано в визах для посещения спорного карабахского региона, что, по мнению председателя Общественного совета по иностранным делам и безопасности Карабаха Масиса Маиляна, было политически мотивированным ответом на заявление премьер-министра Турции Реджепа Таиппа Эрдогана в Баку.

Приостановление процесса ратификации 
Турецкая сторона перестала поддерживать Протоколы после решения Конституционного суда Армении по протоколам, которое Турция расценила как добавление к ним предварительных условий и ограничительных положений». 12 января 2010 года Армения после подписания протоколов направила протоколы в Конституционный суд для подтверждения их конституционности. Установив, что протоколы соответствуют Конституции Армении, Конституционный суд сослался на преамбулу протоколов, затронувших три основных вопроса. Во-первых, Армения продолжает добиваться всемирного признания геноцида армян в 1915 году, во-вторых, он отверг любую связь между новым соглашением с Турцией и армяно-азербайджанским конфликтом. В-третьих, что наиболее важно, он заявил, что выполнение протоколов не означает официального признания Арменией существующей турецко-армянской границы, установленной Карсским договором. Поступив таким образом, Конституционный суд отклонил одно из основных положений протоколов, а именно взаимное признание существующей границы между двумя странами, как это определено соответствующими договорами международного права.

Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу выразил недовольство и заявил, что Конституционный суд Армении фактически пересмотрел протоколы и создал новую правовую ситуацию.

См. также 
 
 Армяно-турецкие отношения
 Мадридские принципы

Примечания

Литература 
 
 

Армяно-турецкие отношения
2009 год в Армении
2009 год в Турции